Nickelsmühle steht für:

 Nickelsmühle, Gemeindeteil von Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, siehe Katzenmühle (Hermeskeil)
 Nickelsmühle (Schollbrunn), Einöde in der Gemeinde Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern